Auer Graben und Auergraben sind Gewässernamen:

 Auer Graben (Amper), rechter Zufluss der Amper vor Kranzberg, Landkreis Freising, Bayern

 Auergraben (Almbach), linker Zufluss des Almbachs vom Berchtesgadener Hochthron im Schellenberger Forst, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Auergraben (Kloo-Ascher-Bach), linker Zufluss des hier noch Elendgraben genannten Kloo-Ascher-Bachs (zum Sillbach, zur noch Aubach genannten Leitzach) vom Auerspitz im Gemeindegebiet von Bayrischzell, Landkreis Miesbach, Bayern

Siehe auch:
 Auerbach
 Augraben